El término Ortodoxo deriva del griego, όρθός orthós (derecho) y δόξα dóxa (opinión), trazando el límite entre el pensamiento exacto y conforme a la historia, y el pensamiento que diverge de la exactitud y que es reformista. Los términos Ortodoxo y Ortodoxia pueden estar referidos o ligados a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Acepción principal 
 Ortodoxo, adjetivo de ortodoxia, que es la doctrina o ideología sostenida por la mayor parte de una comunidad.

Política 
 Partido Ortodoxo, también conocido como 'Partido del Pueblo Cubano', fundado en 1947 y disuelto en 1952, uno de los principales partidos políticos de Cuba antes de la Revolución cubana.

Religión 
 Bahaísmo ortodoxo, una de las grandes ramas de la religión judía en la actualidad.
 Califato ortodoxo, nombre que se da en la tradición musulmana suní a los cuatro primeros califas que sucedieron a Mahoma, desde el 632 al 661.
 Cristianismo proto-ortodoxo, movimiento cristiano temprano, precursor de la ortodoxia cristiana.
 Iglesia ortodoxa, comunidad predominante en el este de Europa y en ciertas naciones del medio oriente, cuya antigüedad se remonta a los doce apóstoles, y que en rango poblacional conforma el tercer lugar de grandes congregaciones cristianas.
Iglesia ortodoxa de Ucrania, una de las Iglesias autocéfalas de la Iglesia ortodoxa. Cuenta con 45 diócesis, 20 monasterios, 4 seminarios, y 7090 parroquias. Su sede patriarcal se encuentra en la Catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas. 
 Iglesia ortodoxa búlgara, una de las Iglesias autocéfalas de la comunión ortodoxa, que depende del Patriarcado Búlgaro.
 Iglesia ortodoxa copta, iglesia fundada en Egipto en el .
 Iglesia ortodoxa de Grecia, una de las Iglesias autocéfalas de la Iglesia ortodoxa (3.ª Iglesia ortodoxa más importante, con unos 9 millones de feligreses).
 Iglesia ortodoxa de Jerusalén, una de las quince iglesias autocéfalas de la comunión ortodoxa, con unos  fieles en Israel, Palestina y Jordania.
 Iglesia ortodoxa etíope, Iglesia oriental autocéfala desde 1959 tiene su propio patriarca autónomo, pues antes dependía directamente del patriarca copto de Alejandría.
 Iglesia ortodoxa occidental, comunidad de fieles de la Iglesia ortodoxa que ponen en práctica una antigua tradición litúrgica y espiritual, proclamando ser heredera de la patrística de las antiguas Iglesias cristianas de Occidente (actualmente un número minoritario de fieles).
 Iglesia ortodoxa rumana, una de las iglesias autocéfalas integradas en la comunión ortodoxa.
 Iglesia ortodoxa rusa, Iglesia cristiana autocéfala integrada en la comunión ortodoxa, y cuya cabeza es el Patriarca de Moscú y de toda Rusia.
 Iglesia ortodoxa serbia, sexta de las Iglesias ortodoxas autocéfalas en cuanto a su antigüedad, y segunda Iglesia ortodoxa eslava más antigua del mundo tras la Iglesia ortodoxa búlgara.
 Iglesia ortodoxa siria, Iglesia autocéfala perteneciente al grupo de las llamadas Iglesias ortodoxas orientales.
 Iglesias ortodoxas orientales, comunidades de igual antigüedad y apostolicidad, diferenciadas por no aceptar la Cristología emanada del Concilio Ecuménico de Calcedonia el año 451.
 Judaísmo ortodoxo, una de las grandes ramas de la religión judía en la actualidad, junto con el judaísmo conservador o masortí y el judaísmo reformista.
 Judaísmo ortodoxo moderno, movimiento dentro del judaísmo ortodoxo, que trata de encontrar un balance entre los valores judíos y la observancia de la ley judía, con el mundo laico y moderno.
 Kemetismo ortodoxo, religión moderna basada en las prácticas del Antiguo Egipto.

Miscelánea 
 Boxeador ortodoxo, boxeador diestro que al enfrentar al oponente, su mano izquierda es la que lleva la delantera, mientras que la derecha se mantiene en posición trasera; o sea, refiere a boxeador de guardia derecha.